Васил Карагьозов може да се отнася за:
 Васил Карагьозов (?-?) – български опълченец от Самоков
 Васил Карагьозов (1856-1938) – български фабрикант, политик (депутат), почетен вицеконсул на Германия
 Васил Карагьозов (1889-1925) – български поет и преводач, член на бойна група на БКП (т.с.)
 Васил Карагьозов (1890-1962) – български адвокат и политик (кмет на Стара Загора)